Cook River steht für:

 Cook River (Weheka) (eigentlich Cook River/Weheka), Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 Cook River (Tobago), Fluss zum Atlantik auf der Karibikinsel Tobago

Siehe auch:
 Cooks River, Fluss Zur Botany Bay in Sydney (Australien)
 Rivière Cook, Nebenfluss des Flusses Rivière Jacques-Cartier in Québec (Kanada)